Capanemensi – abitanti di Capanema (Paraná)
Capanemensi – abitanti di Capanema (Pará)